«Гинтра» () — литовский женский футбольный клуб, базирующийся в городе Шяуляй.

История 
Клуб принимает участие в Чемпионате Литвы, А лиге. Клуб становился чемпионом Литвы 13 раз. В 2005 году Гинтра Университетас стала чемпионом в четвёртый раз и с тех пор побеждала в каждом чемпионате.

Как победитель чемпионатов, клуб играл в Лиге, которая с 2009 года была реорганизована в Лигу чемпионов УЕФА среди женщин. Вначале клуб участвовал только в квалификационных раундах, проводя по три игры в каждом сезоне, лучшим результатом была одна победа, одна ничья и одно поражение, которые не позволили пройти в следующий раунд.

Клуб принимал участие в квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА среди женщин 2010/2011 и сумел занять второе место в группе, выиграв у ЖФК Борец (Македония), сыграв в ничью с КИ Клаксвик (Фарерские острова) и проиграв только английскому Эвертону. Хозяином всех игр был Гинтра (Литва). В сезоне 2014/15 клуб был лучшим среди клубов, занявших второе место в своих группах и прошёл в следующий раунд впервые за десять сезонов.

Достижения 
 А лига (21): 1999, 2000, 2003, 2005—2022.
 Кубок Литвы (12) : 2005 to 2016
 Суперкубок Литвы (1) : 2006
 Балтийская лига (1): 2017

Текущий состав

Трансферы

Пришли

Ушли

Известные игроки 
 Литва: Виктория Будрайте, Риманте Куницкайте, Камиле Кайчулайтите, Соната Ванагайте, Каролина Рагаускайте, Гитана Керпене,  Люция Вайтукайтите, Раймонда Кудите, Оксана Иманалиева,  Оринта Свидерскайте
  Азербайджан: Инна Бойко, Нармина Рзаева
  Болгария: Кристина Петрунова
  Чили: Мария Рояс
 Экваториальная Гвинея: Глория Чинаса
  Ямайка: Ториана Патерсон
  Латвия: Гуна Аболиня, Синтия Грейере
  Мексика: Кристина Мурильо
  Молдавия: Елена Турчан, Каролина Чабур
  Намибия: Зената Коулмен
  Нигерия: Флоренс Аяи
  Швеция: Йоханна Мёллер

Результаты выступлений в соревнованиях УЕФА

Примечания

Ссылки  

Спортивные клубы Шяуляя
Женские футбольные клубы Литвы